Název Málkov má více sídel:
 Málkov (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Málkov (okres Chomutov) – obec v okrese Chomutov

 Málkov (Přimda) – část obce Přimda v okrese Tachov
 Drahenický Málkov – část města Blatná v okrese Strakonice
 Lnářský Málkov – část obce Kadov v okrese Strakonice

Související články 
 Málkovice